«Портрет молодой женщины» () — картина живописца тосканской школы Сандро Боттичелли, написанная в 1476—1480 гг. Авторство Боттичелли предположительно. Картина хранится в Берлинской галерее.

В модели предполагают Симонетту Веспуччи, или же мать или жену Лоренцо Великолепного (Лукрецию Торнабуони или Клариче Орсини). Портрет происходит из дворца Медичи и имеет наибольшие основания считаться картиной, описанной Вазари.

Боттичелли следует примеру Филиппо Липпи и возвращается к строгому профилю с изящным силуэтом и жёсткой рамой, нишей или окном. Портрет является поэтически идеализированным, где смягчено всё индивидуальное. Это приближает образ к собирательному типу лица, который встречается в религиозных картинах мастера.

См. также 
 Портрет молодой женщины (1480—1485)
 Портреты работы Боттичелли

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины Боттичелли
Картины 1480 года
Картины из собраний Берлинской картинной галереи
Портреты Сандро Боттичелли
Женские портреты XV века